Константи́н Миха́йлович Полива́нов:
 Поливанов, Константин Михайлович (1904—1983) — советский учёный в области электротехники.
 Поливанов, Константин Михайлович (род. 1959) — российский литературовед и педагог.